Scott Jackson (né le  à Salmon Arm en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il a été repêché au deuxième tour, en trente-septième position au total par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée de 2005. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Il remporte la Coupe Calder 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||66 ||4 ||9 ||13 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||6 ||16 ||22 ||46 ||12 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
| 2005-2006|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||57 ||3 ||23 ||26 ||48 ||7 ||1 ||4 ||5 ||12 
|-
| 2006-2007|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||71 ||4 ||31 ||35 ||52 ||11 ||0 ||5 ||5 ||9 
|-
| 2007-2008|| Thunderbirds de Seattle || LHOu ||58 ||6 ||17 ||23 ||44 ||12 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
| 2008-2009 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH ||34 ||0 ||4 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Admirals de Norfolk || LAH || 72|| 1|| 14|| 15|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Admirals de Norfolk || LAH || 68|| 1|| 4|| 5|| 45|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Admirals de Norfolk || LAH || 66|| 0|| 8|| 8|| 53|| 13|| 0|| 1|| 1|| 15

| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en février 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace